Bialik är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Chajim Nachman Bialik (1873–1934), judisk författare
 Mayim Bialik (född 1975), amerikansk skådespelerska

Se även 
 Bialikpriset, israeliskt litteraturpris

Judiska efternamn